Васи́лий Ива́нович Кириле́нко (1919—1970) — Герой Советского Союза, майор.

Биография 
Родился 14 октября 1919 года в посёлке Дружковка, ныне город Донецкой области Украины, в семье рабочего. Украинец.

Окончил Дружковский машиностроительный техникум.

В Красной Армии с 1938 года. В 1939 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

Воевал в составе Западного, Центрального, 1-го Украинского фронтов. Совершил 267 боевых вылетов. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Прагу, брал Берлин.

Умер 20 августа 1970 года.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Василию Ивановичу Кириленко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4517).
 Награждён также тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Память 
Именем Героя названа улица в городе Дружковка.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС